Menfi ()  è un personaggio della mitologia greca. Regina d'Egitto e figlia del dio Nilo e di una ninfa Naiade, fu sposa di Epafo e madre di Lisianassa (conosciuta anche come Anippe) e di Líbia.

Mitologia 

Per lei Epafo fondò la città di Menfi, che divenne poi la capitale dell'Antico Regno.

Nell'opera di Diodoro Siculo invece sarebbe stata la figlia del mitico re fondatore di Menfi che si unì a Nilo (trasformatosi per l'occasione in un toro) concependo l'Egitto..

Albero genealogico

Note

Collegamenti esterni 
 

Divinità fluviali della religione greca
Personaggi egiziani della mitologia greca
Regine della mitologia greca